Kyriakos Κ. Mitsotakis (1883-1944), Grieks politicus
 Kyriakos Mitsotakis (1968), Grieks politicus